Urbania es un género de plantas con flores de la familia Verbenaceae. Su especie, Urbania pappigera Phil., Anales Mus. Nac. Santiago de Chile 1891: t. 1, f. 7c-d (1891), es originaria del norte de Chile y noroeste de Argentina.

Sinonimia
Urbania eganioides Phil., Anales Mus. Nac. Santiago de Chile 1891: t. 1, f. 7a-b (1891).

Referencias 

Verbenaceae
Flora del sur de Sudamérica
Flora de América del Sur continental